Guillaume Leclerc (né le  à Besançon en France) est un joueur de hockey sur glace professionnel français.

Biographie 
Guillaume Leclerc est le frère de Nicolas Leclerc, lui aussi joueur professionnel et de Sophie leclerc, également ancienne joueuse de l’équipe de France de hockey sur glace. Il commence le hockey sur glace à Besançon en suivant l'évolution de son frère. Il rejoint ensuite Amiens. Il est rapidement surclassé dans les clubs où il évolue et il joue les championnats du monde 2015 avec l'équipe de France des moins de 18 ans à seulement 15 ans. L'année d'après il évolue en U22 avec Amiens et après une saison réussit il part aux États-Unis tenter sa chance dans les championnats juniors. Il va évoluer en NAHL pour sa première saison. Une sélection dans l'équipe des meilleurs rookies de la ligue lui ouvre les portes du niveau supérieur : l'USHL. Après deux saisons au plus haut niveau junior, il rejoint la ligue universitaire chez les River Hawks de l'UMass-Lowell. Après une saison en universitaire, il rentre en France et s'engage chez les Brûleurs de loups de Grenoble. Il va vite y trouver ses marques et ses performances vont lui ouvrir les portes de l'équipe de France sénior. A 22 ans, il dispute ses premiers championnats du Monde sénior au Danemark.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2010-2011 || Gothiques d'Amiens U18 || France U18 || 14 || 7 || 10 || 17 || 8 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens U18 || France U18 || 20 || 29 || 27 || 56 || 28 || 4 || 6 || 3 || 9 || 6
|-
|rowspan="2"| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens U18 || France U18 || 17 || 34 || 26 || 60 || 20 || 4 || 7 || 6 || 13 || 10
|-
| Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 18 || 19 || 16 || 35 || 37 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Bruins d'Austin || NAHL || 54 || 21 || 25 || 46 || 20 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Capitols de Madison || USHL || 55 || 12 || 18 || 30 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Capitols de Madison || USHL || 54 || 13 || 16 || 29 || 97 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || River Hawks de l'UMass-Lowell || NCAA || 10 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || River Hawks de l'UMass-Lowell || NCAA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 20 || 6 || 9 || 15 || 8 || 17 || 8 || 5 || 13 || 10
|-
| 2018-2019 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||44 || 29 || 32 || 61 || 30 || 15 || 7 || 14 || 21 || 6 
|-
| 2019-2020 || HK Poprad || Extraliga Slovaquie || 25 || 9 || 9 || 18 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 24 || 14 || 10 || 24 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 11 || 7 || 18 || 15 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rødovre Mighty Bulls || Metal Ligaen ||  10 || 4 || 6 || 10 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Olimpija Ljubljana || ICEHL || 44|| 16|| 25|| 41|| 18|| 7|| 5|| 4|| 9|| 0
|-
| 2021-2022 || HK Olimpija Ljubljana || Državno prvenstvo || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 5|| 5|| 3|| 8|| 0
|-
|2022-2023 || Östersunds IK || HockeyAllsvenskan || || || || || ||

Au niveau international 

|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 (Groupe A) ||5||2||1||3|| 8||-2|| align="left"| 
|-
|2013|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||1||0||1|| 4||-5|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||2||2|| 4||+0|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||2||2||4|| 4||-3|| align="left"| 
|-
|2015 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||4||2||6|| 2||+2|| align="left"| 
|-
|2016 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||4||1||5||6|| 2||+4|| align="left"| 
|-
|2018 || align="left"| Championnat du monde ||7 || 1 || 1 || 2 || 6 || -2|| align="left"| 
|-
|2019 || align="left"| Championnat du monde ||6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -6|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1996
Naissance à Besançon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du HK Poprad
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Joueur du Rødovre SIK
Gagnant du trophée Charles-Ramsay
Gagnant du trophée Albert-Hassler